Grano (North-Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
Grano (Vezza d'Oglio), een plaats in de Italiaanse gemeente Vezza d'Oglio
Granö, een plaats in de Zweedse gemeente Vindeln